Нирош де Силва (, род. 26 марта 1978) — шри-ланкийский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Шри-Ланки 1997, 1999 (1—3 с У. Амаравикрамой и Р. Амарасингхом), 2001 и 2002 гг.

В составе сборной Шри-Ланки участник 3-х шахматных олимпиад (1996, 2000—2002).

Участник юниорских чемпионатов Азии 1996 и 1998 гг. (в разных возрастных группах).

Участник чемпионата Содружества наций 2000 года.

В составе команды Коломбо участник 13-го чемпионата Азии по шахматам среди городов (2002) в г. Адене.

Участник чемпионата Азии 2003 года.

С середины 2000-х гг. постоянно живет в США. Наиболее значительный турнир американского периода — открытый чемпионат США 2005 года.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка Н. де Силвы на сайте 365Chess
 Личная карточка Н. де Силвы на сайте 365Chess (другая, на имя Нуван де Силва)
 Выступления Н. де Силвы на шахматных олимпиадах
 Выступления Н. де Силвы на чемпионатах Азии по шахматам среди городов

Шахматисты Шри-Ланки
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам